Indian River ist der Name folgender Flüsse: 

 Indian River (Dominica)
 Indian River (Jamaika)

in Kanada:
 Indian River (British Columbia), in British Columbia
 Indian River (Lake Muskoka) in Ontario
 Indian River (Mississippi River) in Ontario
 Indian River (Muskrat River) in Ontario
 Indian River (Nova Scotia) in Nova Scotia
 Indian River (Yukon River) in Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 Indian River (Baranof Island) in Alaska
 Indian River (Delaware) in Delaware
 Indian River (Florida) in Florida
 Indian River (Koyukuk River) in Alaska
 Indian River (Mascoma River) in New Hampshire
 Indian River (Merrimack River) in Massachusetts

Indian River ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Indian River (Ontario)
 Indian River (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Indian River County County in Florida
 Indian River Estates in Florida
 Indian River Shores in Florida
 Indian River (Michigan) in Michigan

Indian River steht für:
 Indian River (Fernsehserie), deutscher Titel der kanadischen Fernsehserie The Forest Rangers